Fiber kan syfta på:
Trådformig bildning i växt- eller djurorganismer
Trådformigt tekniskt material: 
Textilfibrer - en textilfiber har en längd som är minst 100 ggr sin diameter eller bredd och kan spinnas till garner.
Naturfibrer - textilfibrer som bildas i naturen och kommer från fröhår eller hår från pälsdjur
Växtfibrer - fibrer från växtriket
Massafibrer - som härrör från växtfibrer, normal vedfibrer, och som används för papperstillverkning, se pappersmassa
Animaliska fibrer -  fibrer från djurriket
Proteinfibrer – grupp av animaliska fibrer
Konstfibrer - en fiber tillverkad på artificiell väg
Regenatfibrer - textila konstfibrer framställda av naturprodukter
Syntetfibrer - ett samlingsnamn för konstfiber som tillverkas av syntetiska organiska polymerer
Mineralfiber - fibrer sammansatta av icke organiska föreningar
Optisk fiber - särskilt typ av mineraliska glasfibrer, avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exempelvis data- och telekommunikation
Kostfiber - kolhydrater som inte kan brytas ned av tarmens enzymer